Der Kanton Baïse-Armagnac ist ein französischer Wahlkreis in der Region Okzitanien. Er liegt in den Arrondissements Auch und Condom des Départements Gers. Der Hauptort des Kantons ist Condom.

Geographie 
Der Kanton liegt im Norden des Départements.

Geschichte 
Der Kanton wurde am 22. März 2015 im Rahmen der Neugliederung der Kantone neu geschaffen. Seine Gemeinden gehörten bis 2015 zu den Kantonen Valence-sur-Baïse (10 Gemeinden) und Condom (5 Gemeinden).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 15 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Wahlen zum Rat des Départements Gers 
Bei den Wahlen am 22. März 2015 erzielte keine Partei die Mehrheit. Bei der Stichwahl im 2. Wahlgang am 29. März 2015 gewann das Gespann Gisèle Biémouret/Philippe Martin (PS) gegen Isabelle Caillavet/Thierry Sacré (UMP) und Sabine Labat/Gauthier Mansuy (FN) mit einem Stimmenanteil von 49,20 % (Wahlbeteiligung:63,50 %).

Einzelnachweise 

Baisearmagnac